Poniatowscy herbu Ciołek – polski ród szlachecki
 Poniatowscy herbu Junosza – polski ród szlachecki
 Poniatowscy herbu Szreniawa – polski ród szlachecki